R108 (Schouwen) - recreatieve weg in Zeeland, Nederland
 R108 (Ierland) - regionale weg in Ierland